Chickamaugas

Localidades

Chickamauga (Geórgia)

Outros
Chickamauga (filme)

Desambiguação